Van Allen steht für:
 Van Allen, Familienname, siehe Allen (Familienname)
 Van Allen Range, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Van-Allen-Gürtel, Strahlungsgürtel der Erde

Siehe auch:
 Diesseits des Van-Allen-Gürtels, Erzählungen von Wolfgang Herrndorf (2007)
 Van Alen